Australia
Earlville – sobborgo di Cairns, nel Queensland
Stati Uniti d'America
Earlville – città dell'Illinois
Earlville – città dell'Iowa
Earlville – villaggio dello stato di New York